Alexandros Tombazis – architetto greco
 Emmanouil Tombazis – politico greco
 Iakovos Tombazis – ammiraglio greco
 Nicholas Tombazis – ingegnere greco
 Nikolaos Tompazis – geologo e fotografo greco